Témia est le nom vernaculaire d'oiseaux de la famille des corvidés. Certaines espèces ont également été nommées pie.

Nom d'oiseau ambigu